Выборы в Европейский парламент во Франции прошли 15 июня 1989. На них была избрана французская делегация из 81 депутата. В результате выборов 6 политических партий, включая правый Национальный фронт и Зелёных, получили мандаты Европарламента. Явка составила 48,8%. Европарламент включал 518 депутатов из 12 стран Европейского экономического сообщества.

Результаты 

! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Главный кандидат
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|-
|bgcolor="#00CCCC"|
|align=left|Союз за французскую демократию (UDF) + Объединение в поддержку республики (RPR)
|align="left" |Валери Жискар д’Эстен
|align="right" |5 242 038		
|align="right" |28,88
|align="right" |—
|align="right" |26
|align="right" |-15 
|-
|bgcolor="#E75480"|
|align=left| Социалистическая партия (PS) 
|align="left" |Лоран Фабиус
|align="right" |4 286 354		
|align="right" |23,61
|align="right" |—
|align="right" |22
|align="right" |+2 
|-
|bgcolor="#030E40"|
|align=left|Национальный фронт (FN)
|align="left" |Жан-Мари Ле Пен
|align="right" |2 129 668	
|align="right" |11,73
|align="right" |—
|align="right" |10
|align="right" |—
|-
|bgcolor="#2E8B57"|
|align=left| Зелёные (MEP)
|align="left" |Антуан Вэштер
|align=right |1 922 945	
|align="right" |10,59
|align="right" |—
|align="right" |9
|align="right" |+9 
|-
|bgcolor="#00CCCC"|
|align=left|Союз за французскую демократию, диссиденты (UDF diss.)
|align="left" |Симона Вейль
|align=right |1 529 346		
|align="right" |8,43
|align=right |
|align="right" |7
|align=right |+7 
|-
|bgcolor="#FF0000"|
|align=left| Коммунистическая партия (PCF)
|align="left" |Филипп Эрзог
|align="right" |1 401 171	
|align="right" |7,72	
|align="right" |—
|align="right" |7
|align="right" |-3 
|-
|bgcolor="#BDB76B"|
|align=left| Охота, рыбалка, природа, традиции (CPNT)
|align="left" |Андре Густа
|align=right |749 741	
|align="right" |4,13
|align=right |
|align="right" |0
|align=right |
|-
|bgcolor="#960018"|
|align=left| Рабочая борьба (LO)
|align="left" |Арлетт Лагийе
|align=right |258 663	
|align="right" |1,43
|align=right |
|align="right" |0
|align=right |
|-
|
|align=left| Экологисты (LAPAE)
|align="left" |Арлетт Алессандри
|align=right |188 573	
|align="right" |1,04
|align=right |
|align="right" |0
|align=right |
|-
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительных голосов
| 18 151 416		
| 97,11
| colspan="4" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Пустые и недействительные бюллетени
| 539 276	
| 2,89
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 18 690 692
| 100,00
| —
| 81
| —
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Количество избирателей/ Явка
| 38 297 496	
| 48,80	
| —
| colspan="2" | 
|-
| align=left colspan=9|<small>Источник: France-politique.fr
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (1989)

Примечания

Ссылки 
 Список избранных депутатов в Европарламент от Франции, 1989 год 

Выборы в Европейский парламент во Франции
1989 год во Франции
Франция
Франция